

Населені пункти та їхні частини

 Конажево — село в гміні Допево Познанського повіту Великопольського воєводства
 Конажево — село в гміні Карніце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства
 Конажево — осада в гміні Равич Равицького повіту Великопольського воєводства
 Конажево — осада в гміні Новоґард Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки